Психологические границы — это понимание собственного «я» как отдельного от других, а также осознание других людей такими же носителями отдельного «я» субъектами. Иначе также называются личными границами. Они зависят от структуры и содержания Я-концепции.

Личные границы определяют возможности человека, его желания и отношения с другими людьми. Если к физическим границам человека относится его тело, то к психологическим — когнитивная, волевая и эмоциональная сферы, отделяющие его от других людей.

Часто в психологии речь идет о нарушении личных границ. Нарушение личных границ имеет место в том случае, если человек пренебрегает границами других людей. Примером может послужить человек, который навязывается другим с просьбами или жалобами, хвастовством, упреками  и др., не слишком заботясь о том, что это может быть неприятно другим.

Доверительная граница — это психологическое расстояние, на которое человек готов подпустить к себе другого. Доверительные границы индивидуальны и устанавливаются в личном контакте с другим человеком. Например, с одним коллегой я предпочитаю общаться только по рабочим поводам, а с другим могу обсуждать искусство и политику. В психологии доверительные границы относятся к личностным психологическим защитным границам. (Тема защитных границ рассматривается в психоанализе).

Психологические границы бывают двух типов: определяющие и защитные. Определяющие границы связаны с нашими ценностями, установками и нормами, они определяют нашу личность. Определяющие границы служат для идентификации личности. Благодаря этому типу границ личность определяет для себя и сообщает окружающим о том, кем она является. Защитные границы служат для того, чтобы оберегать собственное «Я» человека от болезненных, угрожающих (самооценке или ценностям) впечатлений. По определению можно заметить сходство защитных границ с защитными механизмами, однако, защитный механизм — это процесс, направленный на минимизацию негативных переживаний. Граница — это не процесс, а данность (ощущение). Кроме того, границы вполне могут быть осознанными, тогда как защитные механизмы — неосознаваемые психические процессы. Установление защитных границ делает отношения с людьми комфортными и гармоничными. То есть границы — это осознанный способ уберечь себя от эмоционального вреда. Защитные границы это определённого рода договор с окружающими. В отличие от определяющих границ, защитные границы более подвижны: защитные границы могут быть сдвинуты или ликвидированы в случае исчезновения потенциальной угрозы и установления доверительных отношений.

Психологические границы разных людей могут быть в той или иной степени устойчивыми и иметь в определённой степени жесткие границы, нарушение которых всегда ведет к дискомфорту.

Отдельно следует остановиться на том, что испытывает человек, чьи личные психологические границы нарушаются другими людьми (сознательно или нет-значения не имеет, так как в любом случае это ведёт к дискомфорту и необходимости пресекать такие действия). 

В первую очередь страдают эмоции - человек, не проявляя своё недовольство нарушениями личных границ, подавляет эти эмоции глубоко в себя, что может влечь за собой не только неуверенность в себе, но и со временем психические расстройства.

Также, это может вести к идеям самообвинения, в той части, где личность человека, чьи психологические границы нарушены, страдает от этого, и начинает считать себя виноватым в том, что нарушение личных границ не удалось предотвратить. При этом, попытки предотвратить нарушение личных границ либо не приносят успеха (так как люди привыкли к тому, что таким человеком можно пользоваться без последствий, а человек, нередко собрав все силы, делает одну неуверенную попытку, что не расценивается как попытка отстоять свои границы), либо  такие попытки не случаются в принципе.

Это, в свою очередь, может приводить в ряде случаев, к ненависти к себе: например, человека первый раз просят о том, чтобы остаться у него дома на ночь, а человеку нужен качественный и спокойный сон для последующего рабочего дня, однако, человек, будучи «правильным», «вежливым», не отказывает таким гостям, просто заставляя себя перетерпеть нарушение личных границ в данной ситуации. Однако гости, видя, что человек совершенно не препятствует им в удовлетворении их потребностей, а не своих собственных, повторяют свою просьбу из раза в раз, из-за чего у человека возникает, в конечном итоге, ненависть, разумеется, подавленная, и к гостям, и, что немаловажно, к себе самому - что он не может поставить свои интересы выше интересов других людей.

Существует теория, согласно которой, расстройства шизофренического спектра могут быть связаны с нарушение личных границ человека (именно с ненавистью, подавленной, к себе и другим), у человека постепенно «отмирают» эмоции (происходит нарушение выработки веществ, которые отвечают за эмоции), что ведёт к расщеплению личности, к ее разрушению изнутри самим человеком. Данная ситуация наиболее характерна у людей, которых в детстве заставляли постоянно делать то, что он не хочет, и не давали возможность не согласиться с такими «просьбами». 

Думается, что это ведёт к защитному механизму - психика «говорит» - зачем испытывать сильные отрицательные эмоции, если их функция (проявление эмоции для выражения реакции на события) парализована, они не требуются, несут только вред психике - следовательно, эмоции начинают угасать, человек начинает постепенно испытывать эмоциональную тупость.

См. также 
 Вербальная самозащита

Примечания

Литература 
 Нартова-Бочавер С. К. Психологическое пространство личности: Монография. — М.: Прометей, 2005. — 312 с. ISBN 5-7042-1507-6
 Клауд Г., Таунсенд Дж. Барьеры / Пер. с англ. СПб., 2001
 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996
 Шоттер Дм. М. М. Бахтин и Л. С. Выготский: интериоризация как «феномен границы» // Вопр. психол. 1996. № 6. С. 108—117
 Матвийчук Е. А. Личное жизненное пространство мальчиков и девочек // Психология и жизнь. Вып. 1. М., 2000. С. 14—20
 GreatSovietEncyclopaedia (Ru-Ru) (к версии Lingvo x3) Большая Советская Энциклопедия (БСЭ), 3-е издание. © «Большая Советская Энциклопедия», 1970—1977.
 «Health psychology», David S.Krantz, Neil E.Grunberg, and Andrew Baum. Departmant of Medical Psychology, Uniformed Services University of the Health Sciences, Maryland, 20814-4799
 «Chapter 5. Research in Personal Construct Psychology», Fay Fransella Professor of Personal Construct Psychology, Published online: 28 january 2005

Ссылки 
 Psychological boundaries
 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11229-007-9247-9
 http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1023%2FB:DREM.0000003146.11946.4c
 http://gestaltclub.com/articles/obsaa-phihologia/8725-licnye-granicy-celoveka
 http://www.b17.ru/article/27609/
 http://www.psyoffice.ru/5-enc_psychology-1215.htm
 http://www.b17.ru/article/7364
 https://www.mendeley.com/research-papers/personal-boundaries/
 http://www.guidetopsychology.com/boundaries.htm

Психологические понятия
Социальная психология
Личность